Spasskije Vyselki (Koersk) - choetor in de Russische oblast Koersk
 Spasskije Vyselki (Moskou) - dorp in de Russische oblast Moskou
 Spasskije Vyselki (district Miloslavski) - dorp in de Russische oblast Rjazan
 Spasskije Vyselki (district Zacharovski) - dorp in de Russische oblast Rjazan
 Spasskije Vyselki (Tambov) - dorp in de Russische oblast Tambov
 Spasskije Vyselki (Toela) - dorp in de Russische oblast Toela